

Засіб захисту 

Шолом — засіб (елемент форми одягу) індивідуального захисту голови людини, що надягається на голову, для захисту від травм та поранень і розміщення спеціального устаткування.
 Бойовий шолом — захисний шолом у силових структурах;
 Шоломофон — захисний шолом специфічної конструкції, зокрема у авіа та панцерних військах, з вбудованими засобами зв'язку;
 Гермошолом — захисний шолом космонавтів;
 Хокейний шолом — шоломи, використовувані при грі в хокей з шайбою і м'ячем;
 Мотоциклетний шолом — для їзди на мотоциклі;
 Велосипедний шолом — для їзди на велосипеді;
 Шолом скейтбордиста — для їзди на скейтборді;
 Боксерський шолом — шоломи, використовувані в боксі;
 Гірськолижний шолом;
 Шолом для верхової їзди — захисний головний убір для їзди верхи.
 Корковий шолом — для сафарі та інших пригод і мандрівок в тропічному кліматі;

Ім'я 
Шолом — варіант вимови слова «шалом», а також складова деяких імен:
 Шолом-Алейхем (1859—1916) — єврейський письменник, драматург.

Інше 
 Шолом (радіолокаційна станція) — радіолокаційна станція (РЛС)  ЗПРК «Панцир»;
 Шолом (автоматична система керування вогнем) — автоматична система керування вогнем  ПЗРК «Игла»;
 Геральдичний шолом
 Великий шолом — спортивний термін, що має кілька значень.

Див. також 
 Шалом (значення)
 Шлем